Mezzanino, (bouwkunst) de Italiaanse benaming voor een tussenvloer of tussenverdieping
 Mezzanino (Italië), een kleine gemeente in de Italiaanse provincie Pavia